Metagenes (dichter);
Metagenes van Knossos, Oud-Grieks architect;
Metagenes van Athene, Oud-Grieks architect.